Европейское экономическое сообщество (сокр. ЕЭС) — региональное интеграционное объединение двенадцати европейских государств, существовавшее с 1957 по 1993 год. Целью создания являлась дальнейшая экономическая интеграция, включая создание общего рынка.

История 
Основные стадии развития европейской интеграции: Зона свободной торговли (1958—1968); Таможенный союз (1968—1986); Общий рынок (1986—1992); Экономический и валютный союз (1992-настоящее время).
 1957 год. Учреждение странами — членами Европейского объединения угля и стали Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Согласно Римскому договору, целью ЕЭС были: создание таможенного союза (постепенная отмена таможенных пошлин и количественных ограничений во взаимной торговле), единая сельскохозяйственная политика, свободное движение капитала, рабочей силы и услуг между странами-членами ЕЭС. В ЕЭС вошли шесть государств: Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. В отношении стран, не вошедших в Сообщество, были установлены единые таможенные тарифы.
 1958 год — начала работу первая комиссия сообщества.
 1961 год — Греция стала первой страной, присоединившейся к ЕЭС в качестве ассоциированного члена, однако её членство было приостановлено в 1967 году после государственного переворота полковников.
 1964 год — образован общий сельскохозяйственный рынок и введено единообразие цен.
 1969 год. Принятие решения в Гааге о расширении сообщества и углублении интеграции (план Тиндеманса).
 1972 год — разработано Европейское соглашение о совместном плавании курсов валют (European Joint Float Agreement), позволявшее валютам стран-участниц изменяться относительно друг друга в диапазоне 2,25 %.
 1973 год. Присоединение к ЕЭС Великобритании, Дании, Ирландии.
 1979 год. Введение Европейской валютной системы.
 1981 год. Присоединение к ЕЭС Греции.
 1986 год. Присоединение к ЕЭС Испании и Португалии.
 1991 год. Соглашение между ЕЭС и Европейской ассоциацией свободной торговли о создании Европейского экономического пространства.
 1993 год — после создания Европейского союза ЕЭС было переименовано в Европейское сообщество, став основным сообществом одной из трёх опор Евросоюза, а институты сообщества стали институтами Союза.

Государства-члены

См. также 
 Евразийский экономический союз

Примечания

Литература 
 

История Европейского союза
Организации, основанные в 1958 году